Cliffe – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Cliffe (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Cliffe (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)